

Persone 
 Elias Ymer – tennista svedese di origini etiopi, fratello maggiore di Mikael Ymer
 Mikael Ymer – tennista svedese di origini etiopi, fratello minore di Elias Ymer

Altro 
 Ymer – nome proprio di persona maschile albanese
 Ymer – dolce danese
 Ymer – rompighiaccio inaugurata nel 1933
 Ymer – rompighiaccio inaugurata nel 1976
 Ymer – rivista geografica svedese
 Ymer Ø – isola della Groenlandia